Мухаммади́ев — фамилия.

Известные носители:
 Мухаммадиев, Фазлиддин Аминович (1928—1986) советский писатель, кинодраматург.
 Мухаммадиев, Мухитдин Фазлиддинович (род. 1960) — российский сценарист, режиссёр.
 Мухаммадиев, Шухрат (род. 1989) — узбекский футболист.
 Насыр Мухаммад или Насриддин Мухаммадиев — узбекский поэт, переводчик, журналист-международник. См. также